Константи́н Никола́евич Симчу́к (; ) — украинский хоккеист, вратарь. Мастер спорта Украины международного класса.

Карьера 
Воспитанник киевского «Сокола». Играл в региональных лигах Северной Америки. В сезоне 2001/2002, будучи уже основным вратарём сборной Украины, подписал контракт с московским «Спартаком». Проведя один сезон в составе красно-белых, Константин надолго остался в Российской суперлиге выступая за такие команды как: «Салават Юлаев», «Сибирь», магнитогорский «Металлург», ХК МВД и ЦСКА. В сезоне 2007/2008 вернулся в «Спартак», в составе которого провёл, ещё один, полноценный сезон. Всего, в составе красно-белых Симчук провёл: 83 игры, пропустил 195 шайб и заработал 34 минуты штрафного времени.

После «Спартака» вернулся, на один сезон, в Новосибирск, а после вернулся в родной «Сокол», в составе которого выступал по сезон 2012/2013, после которого завершил профессиональную карьеру хоккеиста. Позже вошёл в тренерский штаб национальной сборной Украины.

Достижения

Командные 
 Чемпион Украины: 1994, 1997
 Победитель Кубка Шпенглера: 2005

Хоккеисты Украины
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Сокол» Киев
Игроки «Такома Сэйберкэтс»
Игроки «Лас-Вегас Тандер»
Игроки «Бейкерсфилд Кондорс»
Игроки «Форт-Уэйн Кометс»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК МВД
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки сборной Украины по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года